Паракуэльос-де-Харама () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-дель-Медио-Харама. Занимает площадь 43,92 км². Население — 16219 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км. В ноябре-декабре 1936 г.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Historia de Paracuellos

Населённые пункты Мадрида
Муниципалитеты Мадрида